Ярещенко Артур Петрович (* 1930) — член-кореспондент Української екологічної академії наук, доктор філософії, професор філології.
 Ярещенко Олександер (1890 — після 1934) — архієрей УАПЦ, доктор теологічних наук.